Wilhelm Behncke ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Behncke (Politiker) (1809–1880), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Wilhelm Behncke (Landrat) (um 1859–1928), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm Behncke (Kunsthistoriker) (1871–1938), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Wilhelm Behnke  (1914–1979), deutscher Politiker (KPD/SED)